Хоркин — фамилия; имеет женскую форму Хоркина.
 Хоркин, Вячеслав Валерьевич (род. 1986) — российский футболист.
 Хоркина, Светлана Васильевна (род. 1979) — российская гимнастка, депутат Госдумы, государственный служащий.